Nicoli ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Nicoli (* 1953), italienischer Fußballspieler
 Carlo Nicoli (1843–1915), italienischer Bildhauer
 Derio Nicoli, italienisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Natela Nicoli (* 1961), georgische Opernsängerin